El término gabardina puede hacer referencia a:

Gabardina. Un tejido relativamente impermeable.
Gabardina. Una prenda para guarecerse de la lluvia.